Os municípios de Alagoas são as divisões oficiais do estado brasileiro de Alagoas, localizado na região Nordeste do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possui 102 municípios, com uma população de mais de 3,3 milhões de habitantes, sendo o décimo oitavo do Brasil em população (2020). Sua capital é Maceió, bem como seu município mais populoso.

A área total de Alagoas é de  quilômetros quadrados (km²), sendo a terceira menor unidade da Federação do país em tamanho territorial (estando na frente Sergipe e Distrito Federal), com extensão comparável a países como o Haiti. Limita-se com os estados de Pernambuco (norte e oeste), Bahia (sudoeste) e Sergipe (sul), sendo os dois últimos separados de Alagoas pelo Rio São Francisco, além do Oceano Atlântico a leste.

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios de Alagoas por área
 Lista de municípios de Alagoas por área urbana
 Lista de municípios de Alagoas por IDH-M
 Lista de municípios de Alagoas por PIB
 Lista de municípios de Alagoas por população